Перл Ривер има више значења:
 Округ Перл Ривер (Мисисипи)
 Перл Ривер (Њујорк)
 Перл Ривер (Мисисипи)
 Перл Ривер (Луизијана)